Rozas puede referirse a:

Divisiones administrativas

en España 
 Rozas (Burgos), localidad del municipio de Merindad de Valdeporres, provincia de Burgos.
 Rozas (La Coruña), lugar de la parroquia de Quión, municipio de Touro, provincia de La Coruña.
 Rozas (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Triabá, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo.
 Rozas (Lugo), lugar de la parroquia de Teixeiro, municipio y provincia de Lugo.
 Fiz de Rozas, parroquia del municipio de Puertomarín, provincia de Lugo.
 Porto das Rozas, lugar de la parroquia de A Órrea, municipio de Riotorto, provincia de Lugo.
 Rozas (Valle de Oro), lugar de la parroquia de Vilacampa, municipio de Valle de Oro, provincia de Lugo.
 Rozas de Puerto Real, municipio de la Comunidad de Madrid.
 Rozas (La Bola), lugar de la parroquia de Berredo, municipio de La Bola, provincia de Orense.
 Rozas (Ramiranes), lugar de la parroquia de Rubiás, municipio de Ramiranes, provincia de Orense.
 Rozas (Boal), lugar de la parroquia y concejo de Boal, Asturias.
 Rozas (Cangas de Narcea), lugar de la parroquia de Trones, concejo de Cangas de Narcea, Asturias.
 Rozas (Arbo), lugar de la parroquia de Sela, municipio de Arbo, provincia de Pontevedra.
 Rozas (Campo Lameiro), lugar de la parroquia de Couso, municipio de Campo Lameiro, provincia de Pontevedra.
 Rozas (Cantabria), localidad del municipio de Soba, Cantabria.
 Rozas (Zamora), localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora.

Otros 
 Las Rozas, .